Lady Macbeth (personage), een personage uit Shakespeares Macbeth
 Lady Macbeth uit het district Mtsensk, een novelle van Nikolaj Leskov
 Lady Macbeth in Siberië, een film uit 1962 gebaseerd op de novelle
 Lady Macbeth (film), een film uit 2016 gebaseerd op de novelle
 Lady Macbeth uit het district Mtsensk (opera), een opera van Dmitri Sjostakovitsj